I Can't Wait est une expression anglaise signifiant « Je ne peux pas attendre »
  est une chanson de Stevie Nicks sortie en 1986.
 I Can't Wait est une chanson d'Akon sortie en 2008.
 I Can't Wait est un mini-album d'Yngwie Malmsteen sorti en 1994.